Edward Thornton kan syfta på bland andra:

* Edward Thornton (1766–1852), brittisk diplomat
 Edward Thornton (1799–1875), brittisk Indienkännare
 Edward Thornton (1817–1906), brittisk diplomat
 Edward Thornton (1856–1904), brittisk diplomat